Schroll ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Schroll (* 1968), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Anton Schroll (1854–1919), österreichischer Verleger, Begründer des Kunstbuchverlages Anton Schroll & Co.
 Benedict Schroll (1790–1876), böhmischer Textilindustrieller
 Brigitte Kerscher-Schroll (* 1955), österreichische Skirennläuferin
 Hannes Schroll (1909–1985), österreichischer Skisportler
 Irene Schroll (* 1966), deutsche Biathletin
 Josef von Schroll (1821–1891), Textilindustrieller in Böhmen 
 Thomas Schroll (* 1965), österreichischer Bobfahrer